Serge Jonas Ibaka Ngobila, znany także jako Serge Ibaka (ur. 18 września 1989 w Brazzaville) – kongijski koszykarz, posiadający także hiszpańskie obywatelstwo, reprezentant tego kraju, grający na pozycjach silnego skrzydłowego lub środkowego.

Życiorys 
W 2008 wystąpił w meczu wschodzących gwiazd - Nike Hoop Summit.

Do NBA trafił w 2008, gdy Seattle SuperSonics wybrali go z 24 numerem draftu 2008, jednak nie zdecydował się w niej pozostać i podpisał kontrakt z Bàsquetem Manresa. Powrócił w następnym sezonie, trafiając do Oklahoma City Thunder. W debiutanckim sezonie, ani razu nie wystąpił w pierwszy składzie, lecz jego zespół dotarł do playoffów. W kolejnym sezonie stał się jednym z podstawowych zawodników zespołu. W sezonie 2009/2010 zarobił 1 120 200 dolarów.

Uczestnik meczu debiutantów z drugoroczniakami i konkursu wsadów, podczas NBA All-Star Weekend 2011. Zwycięzca konkursu wsadów ligi hiszpańskiej 2008.

W sezonie 2011/2012 zajął drugie miejsce w głosowaniu na najlepszego obrońcę NBA.

2 czerwca 2014 został wybrany do pierwszej piątki defensorów sezonu 2013/2014.

W nocy draftowej, 23 czerwca 2016, Ibaka na mocy wymiany trafił do ekipy Orlando Magic. 14 lutego 2017 został wytransferowany do Toronto Raptors, w zamian za Terrence'a Rossa oraz przyszły wybór I rundy draftu.

25 listopada 2020 został zawodnikiem Los Angeles Clippers. 10 lutego 2022 trafił w wyniku transferu do Milwaukee Bucks. 9 lutego 2023 został zawodnikiem Indiana Pacers w wyniku wymiany. Dwa dni później został zwolniony.

Osiągnięcia 
Stan na 13 lutego 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NBA
  Mistrz NBA (2019)
 Wicemistrz NBA (2012)
 3-krotnie zaliczony do I składu defensywnego NBA (2012–2014)
 Lider:
 sezonu regularnego w blokach (2012, 2013)
 play-off w średniej bloków (2011, 2013)
 Uczestnik:
 spotkania Rising Stars Challenge (2011)
 konkursu wsadów podczas NBA All-Star Weekend (2011)

 Inne
 Lider II ligi hiszpańskiej LEB Oro w blokach (2008)
 Zwycięzca konkursu wsadów ligi ACB (2009)

 Reprezentacja
  Mistrz Europy (2011)
  Wicemistrz olimpijski (2012)
 Uczestnik mistrzostw:
 świata (2014 – 5. miejsce)
 Afryki U–18 (2006 – 4. miejsce)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon zasadniczy

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie NBA.com 
 Profil na stronie basketball-reference.com 
 Profil na draftexpress.com 
 Profil na espn.go.com 
 Profil na rotoworld.com 
 Profil na sports.yahoo.com 
 Fundacja jego imienia - Son Of Congo 
 Profil na foxsports.com 
 Profil na fiba.com 
 Profil na nbadraft.net 

Kongijscy koszykarze
Hiszpańscy koszykarze
Koszykarze Oklahomy City Thunder
Koszykarze Realu Madryt
Koszykarze Bàsquet Manresa
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze Milwaukee Bucks
Koszykarze Los Angeles Clippers
Koszykarze Agua Caliente Clippers
Hiszpańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Brazzaville